Mykolajiwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 1200 Einwohnern (2018).

Die Siedlung liegt im Rajon Petrykiwka am Ufer des Dnepr gegenüber der Stadt Kamjanske 29 km südlich vom Rajonzentrum Petrykiwka.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Ort am Dnepr
Rajon Petrykiwka